Microglanis är ett släkte av fiskar. Microglanis ingår i familjen Pseudopimelodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Microglanis